Дорнень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Плопана.
 Дорнень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Вултурень.